Dongwe – circoscrizione della Tanzania
Dongwe – comune del distretto di Kalulushi, Zambia
Dongwe – comune del distretto di Lukulu, Zambia